Город Арск — муниципальное образование со статусом городского поселения в Арском районе Татарстана Российской Федерации.

Административный центр — город Арск.

История 
Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 7-ЗРТ было образовано муниципальное образование «посёлок городского типа Арск» в составе пгт Арск и деревни Васильева Бужа.

Законом Республики Татарстан от 29 декабря 2008 года № 142-ЗРТ, с 1 января 2009 года:
 муниципальное образование «посёлок городского типа Арск» было преобразовано в муниципальное образование «город Арск»;
 в состав муниципальное образование «город Арск» были отнесены:
 село Большие Верези Наласинского сельского поселения;
 село Купербаш Купербашского сельского поселения;
 село Старый Айван Тюбяк-Чекурчинского сельского поселения.

Законом Республики Татарстан от 16 мая 2010 года № 18-ЗРТ, были преобразованы, путём из объединения, муниципальное образование «город Арск» и «Тюбяк-Чекурчинское сельское поселение» — в муниципальное образование «город Арск».

Население

Состав городского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Арского района
Городские поселения Татарстана